Rhopalaea är ett släkte av sjöpungar som beskrevs av Philippi 1843. Rhopalaea ingår i familjen Diazonidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Sjöpungar
Rhopalaea